Imbabura (provincie)
 Imbabura (vulkaan)